Sheppard steht für:
 Sheppard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sheppard-Linie, U-Bahn-Linie in der kanadischen Stadt Toronto
 Sheppard (Band), australische Popband aus Brisbane
 Sheppard Air Force Base, Militärflugplatz bei Wichita Falls, Texas, Vereinigte Staaten

Sheppard ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Sheppard Crater, Vulkankrater auf der Ross-Insel, Antarktis
 Sheppard-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 Sheppard Rocks, Felsvorsprünge im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Shepard
 Shephard
 Shepherd